Cientoenrama es un nombre común utilizado en botánica para referirse a:

Achillea millefolium, planta herbácea.
Agrimonia eupatoria, herbácea de la familia de las rosáceas.
El nombre común de la planta Hypericum perforatum.
El nombre común de la planta Potentilla reptans